Torn Apart – album degli Area-7 del 2005
 Torn Apart – singolo dei Bastille del 2014
 Torn Apart – singolo degli Enter Shikari del 2015